Монастырь Святых Архангелов — монастырь, посвящённый архангелам Михаилу и Гавриилу.

 Монастырь Святых Архангелов (Призрен)
 Монастырь Святых Архангелов (Иерусалим)
 Монастырь Ковиль
 Монастырь Привина-Глава
 Монастырь Раковица
 Монастырь Црна-Река